Валерий Иванович Ю́рченко (род.10 октября 1943 года) — советский, украинский и российский артист театра и кино. Заслуженный артист Украинской ССР (1987); Народный артист Украины (2004).

Биография 
Родился в Приморском крае. В двухмесячном возрасте потерял отца — Иван Юрченко погиб на фронте в своём первом бою. Вместе с семьей переехал в Казахстан, на целину. Жил в Торжке Калининской области. Служил четыре года на Тихоокеанском флоте матросом на острове Русский.

В 1972 г окончил Государственный театральный институт им. А. В. Луначарского (Москва) (ныне Российский университет театрального искусства — ГИТИС). Учился на курсе профессора Иосифа Раевского и народной артистки СССР Ангелины Степановой.

Работал в театрах Калинина (Твери), Астрахани, Днепродзержинска.

С 1974 года — актёр Петрозаводского русского театра, с 1989 — Севастопольского академического русского драматического театра имени А. В. Луначарского.

В настоящее время — один из ведущих артистов Крымского академического русского драматического театра им. М. Горького.

Театр 
В. И. Юрченко занят во многих спектаклях, поставленных на сцене Крымского русского драмтеатра, в том числе:
 «Собака на сене» и «Учитель танцев» Лопе де Вега
 «Поздняя любовь» А. Н. Островского
 «Власть женщины» К. Гольдони
 «Горе от ума» А. Грибоедова
 «Дети Ванюшина» С. Найденова
 «Поминальная молитва» Г. Горина (по мотивам произведений Шолом-Алейхема)
 «Ревизор» Н. Гоголя
 «Дядя Ваня» А. Чехова
 «№ 13» Рэя Куни
 «Примадонны» Кена Людвига
 «Дилижанс» Л. Филатова (по новелле Ги де Мопассана «Пышка») и других.

Фильмография 
 1970 — Олеся — эпизод
 1978 — Цветение несеянной ржи — начальник караула в колонии
 1981 — Люди на болоте
 1982 — Женские радости и печали — комбат Задеря
 1983 — Возвращение с орбиты — космонавт Романов
 1984 — Действуй по обстановке! — майор Александр Горелов
 1985 — Битва за Москву — Н. К. Попель
 1985 — Рассказ барабанщика — Степан Голобородько
 1986 — И никто на свете — Юрген Риттель
 1986 — Секретный фарватер — Назаров
 1988 — Проводим эксперимент (фильм-спектакль) — Журавлёв
 1993 — Трагедия века — Н. К. Попель
 2000 — Два товарища — эпизод
 2001 — Блюстители порока — врач
 2001—2004 — Чёрный ворон — дежурный милиционер
 2005 — Целуют всегда не тех

Ссылки 

 Крымский академический русский драматический театр имени М.Горького

Персоналии:Севастополь
Выпускники ГИТИСа
Персоналии:Крымский академический театр имени М. Горького